Sittius ist der Familienname folgender Personen:

 Publius Sittius, römischer Ritter und politischer Abenteurer in der späten Römischen Republik
 Quintus Sittius Caecilianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)